Зикатлан има више значења:

 Зикатлан (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Зикатлан (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зикатлан, Колонија ел Зопилоте (Теотлалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зикатлан (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику